

Geografia
Islam Grčki – villaggio nel comune di Bencovazzo (Croazia)
Islam Latinski – villaggio nel comune di Possedaria (Croazia)

Religione
Islam – religione monoteistica

Onomastica
Islam – nome proprio di persona arabo maschile

Persone
ʿAzmī Islām – docente egiziano di filosofia contemporanea
Kazi Nazrul Islam – poeta e rivoluzionario bengalese
ʿUmar Islām – cittadino britannic] implicato, nel 2006, in un progetto di attentati su linee aeree transatlantiche
Yusuf Islam o Cat Stevens – cantante britannico